Pseudovipio är ett släkte av steklar som beskrevs av Gyöö Viktor Szépligeti 1896. Pseudovipio ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Pseudovipio